Элк (, , ) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Элкский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 10 064 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Байтково
 Бараны
 Бартоше
 Юдзики
 Буняки
 Бене
 Бобры
 Здунки
 Борки
 Борецки-Двур
 Бучки
 Шелиги
 Хелхы
 Чапле
 Хрусцеле
 Элк-ПОХЗ
 Хшаново
 Церне
 Некрасы
 Гузки
 Каленчины
 Гиже
 Бродово
 Карбовске
 Конечки
 Крокоце
 Лепаки-Вельке
 Малечево
 Малинувка-Велька
 Малкине
 Монче
 Монки
 Милюки
 Молдзе
 Мостолты
 Траче
 Мрозы-Вельке
 Нова-Весь-Элцка
 Ораче
 Витыны
 Пяски
 Пистки
 Плоцично
 Пшикопка
 Пшитулы
 Рыдзево
 Регель
 Ренкусы
 Ростки-Байтковске
 Рожыньск
 Руска-Весь
 Сайзы
 Сендки
 Лега
 Седлиска
 Сордахы
 Козики
 Регельница
 Страдуны
 Хойняк
 Янише
 Скуп
 Сучки
 Шарейки
 Шарек
 Снепе
 Талюсы
 Вощеле

Поселения 
 Бялояны
 Лепаки-Мале
 Малинувка-Мала
 Мрозы-Мале
 Писаница
 Рымки
 Здеды

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Писка
 Гмина Калиново
 Гмина Олецко
 Гмина Ожиш
 Гмина Простки
 Гмина Старе-Юхи
 Гмина Свентайно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства